Fegyvernek több település neve:

 Fegyvernek, város Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
 Almásfegyvernek, falu Bihar megyében
 Kétfegyvernek, falu  a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Újfegyvernek, falu Bihar megyében